Capradosso ima više značenja:
 Capradosso, Ascoli Piceno
 Capradosso, Rieti